Кадов може бити:

 Кадов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Кадов (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кадов (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република